Jan Chábera, češki hokejist, * 25. januar 1984, Jindřichův Hradec, Češka.

Chábera je v svoji karieri igral v češki ligi za klube HC České Budějovice, HC Sareza Ostrava, HC Havířov, HC Vajgar Hradec, SK Slavia Trebíc, BK Mladá Boleslav, HC Plzeň, HK Sparta Praga in KLH Chomutov, del sezone 2001/02 tudi v ligi USHL] za klub Cedar Rapids Roughriders, od začetka sezone sezone 2010/11 pa je član kluba HDD Tilia Olimpija.

Pregled kariere

|-
| HC České Budějovice
| Češka ml. liga U18
| 99/00
|
| 42
|
|
|
|
|
| 2.39
| .898
|
| 6
|
|
|
|
|
| 1.30
| .942
|-
| HC České Budějovice
| Češka ml. liga U18
| 00/01
|
| 17
|
|
|
|
|
| 2.11
| .920
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC České Budějovice
| Češka ml. liga U20
| 00/01
|
| 6
|
|
|
|
|
| 4.79
| .811
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC České Budějovice
| Češka ml. liga U20
| 01/02
|
| 26
|
|
|
|
|
| 2.26
| .922
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cedar Rapids Roughriders
| USHL
| 01/02
|
| 11
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.34
| .894
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Sareza Ostrava
| Češka ml. liga U20
| 02/03
|
| 9
|
|
|
|
|
| 2.64
| .923
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Havířov Panthers
| Češka ml. liga U20
| 02/03
|
| 14
|
|
|
|
|
| 2.91
| .916
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC České Budějovice
| Češka liga
| 03/04
|
| 14
|
|
|
|
| 0
| 2.36
| .925
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vajgar Hradec
| 2.liga (CZE)
| 03/04
|
| 21
|
|
|
|
| 0
| 1.75
|
|
| 6
| 8
|
|
|
| 0
| 3.17
|
|-
| HC České Budějovice
| Češka 2. liga
| 04/05
|
| 35
|
|
|
|
| 0
| 1.47
| .935
|
| 6
|
|
|
|
| 0
| 1.90
| .910
|-
| HC České Budějovice
| Češka liga
| 05/06
|
| 22
|
|
| 0
| 0
| 6
| 2.00
| .931
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vajgar Hradec
| Češka 2. liga
| 05/06
|
| 16
|
|
| 0
| 0
| 10
| 2.79
| .909
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC České Budějovice
| Češka liga
| 06/07
|
| 22
|
|
| 0
| 0
| 0
| 2.83
| .914
|
| 2
|
|
| 0
| 0
| 0
| 3.10
| .917
|-
| SK Slavia Trebíc
| Češka 2. liga
| 06/07
|
| 5
|
|
| 0
| 0
| 0
| 2.58
| .894
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC České Budějovice
| Češka liga
| 07/08
|
| 9
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.53
| .951
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.56
| .889
|-
| BK Mladá Boleslav
| Češka 2. liga
| 07/08
|
| 8
|
|
| 0
| 0
| 2
| 1.88
| .940
|
| 7
|
|
| 0
| 0
| 0
| 3.37
| .899
|-
| BK Mladá Boleslav
| Češka liga
| 08/09
|
| 33
|
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.38
| .931
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 08/09
|
| 7
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.30
| .934
|
| 17
| 17
| 0
| 1
| 1
| 4
| 2.57
| .930
|-
| HK Sparta Praga
| Češka liga
| 09/10
|
| 29
|
| 0
| 0
| 0
| 
| 2.72
| .898
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KLH Chomutov
| Češka 2. liga
| 09/10
|
| 4
|
| 0
| 0
| 0
| 
| 2.00
| .939
|
| 10
|
| 0
| 0
| 0
| 
| 2.32
| .918
|}

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski vratarji
Hokejisti HC České Budějovice
Hokejisti Cedar Rapids Roughriders
Hokejisti HC Sareza Ostrava
Hokejisti HC Havířov
Hokejisti HC Vajgar Hradec
Hokejisti SK Slavia Trebíc
Hokejisti BK Mladá Boleslav
Hokejisti HC Plzeň
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti KLH Chomutov
Hokejisti HK Olimpija